Orazione  – sinonimo di preghiera e parte del Messale romano
Orazione  – discorso pubblico, caratterizzato da solennità, non breve durata e ricorso all'arte oratoria, talvolta anche solo in forma scritta, come esercitazione retorica